Звенигород — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Звенигород — город в Московской области.

Украина 
 Звенигород — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Звенигород — село в Бучачском районе Тернопольской области.

Городища 
 Звенигород на Оке — центр одного из Верховских княжеств.
 Звенигород Киевский — исторический древнерусский город-крепость в Киевском княжестве к юго-востоку от Киева, по одной из версий — в настоящее время город Звенигородка, райцентр Черкасской области (бывшая Киевская область, ранее — Киевская губерния).
 Звенигород (Збручский) — древнеславянское языческое городище-святилище X—XIV веков в Збручском культовом центре в Гусятинском районе Тернопольской области.

Другое 
 Городской округ Звенигород — муниципальное образование, включающее 1 населённый пункт — город Звенигород.
 Звенигород — железнодорожная станция Белорусского направления МЖД.

См. также 
 Дзвенигород
 Звенигородка (значения)
 Звенигородская — станция метро в Санкт-Петербурге
 Звенигородский